Příjmení Leoni nosí více významných osobností:

 Johnny Leoni (* 1984) – švýcarský fotbalista
 Leone Leoni (1509–1590) – italský renesanční sochař a zlatník
 Téa Leoni (* 1966) – americká filmová herečka s polskými a italskými kořeny

Italská příjmení